Góra Świętej Małgorzaty (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łęczycki
 Góra Świętej Małgorzaty (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente